Појам Стратфорд може да се односи на:
 Стратфорд на Ејвону, град у Енглеској
 Стратфорд (Онтарио), град у Канади у покрајини Онтарио
 Стратфорд (Острво Принца Едварда), град у Канади у покрајини Острво Принца Едварда
 Стратфорд (Тексас), град у САД у држави Тексас
 Стратфорд (Јужна Дакота), град је у америчкој савезној држави Јужна Дакота
 Стратфорд (Њу Џерзи), град је у америчкој савезној држави Њу Џерзи
 Стратфорд (Ајова), град је у америчкој савезној држави Ајова
 Стратфорд (Висконсин), град је у америчкој савезној држави Висконсин
 Стратфорд (Калифорнија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Калифорнија
 Стратфорд (Конектикат), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Конектикат
 Стратфорд (Оклахома), град је у америчкој савезној држави Оклахома